Albert I peut désigner :
 , comte de Vermandois de 946 à 987 ;
 , comte de Namur de 981 à 1011 ;
 , comte de Chiny vers 1131 à 1162 ;
 , évêque de Verdun de 1156 à 1162 ;
 , margrave de Brandebourg de 1157 à 1170 ;
 , margrave de Misnie de 1190 à 1195 ;
 , duc de Saxe de 1212 à 1260 ;
 , duc de Brunswick-Lunebourg de 1252 à 1279 ;
 Albert  (1255-1308), roi des Romains ;
 , prince de Mecklembourg de 1264 à 1265 ;
 , duc d'Autriche et roi de Germanie de 1282 à 1308 ;
 , duc de Brunswick-Grubenhagen de 1361 à 1383 ;
 , comte de Hainaut et duc de Bavière de 1388 à 1404 ;
 , duc de Mecklembourg-Stargard de 1392 à 1397 ;
 , roi de Saxe de 1873 à 1902 ;
 , prince de Thurn et Taxis de 1885 à 1952 ;
 , prince de Monaco de 1889 à 1922 ;
 , roi des Belges de 1909 à 1934.

Albert 1